A Primeira Divisão de 1948-49 foi a 15.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o quinto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Fernando Peyroteo futebolista natural de Angola do Sporting Clube de Portugal, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 40 golos.

Promoções e despromoções 1949/1950 

Despromovidos à Segunda Divisão 1949/1950
 Boavista
Promovidos à Primeira Divisão 1949/1950
 Académica

Campeão

Referências
 
 

Futebol de 1948 em Portugal
Futebol de 1949 em Portugal
1948–49